gromada Niedźwiada (powiat lubartowski)
 gromada Niedźwiada (powiat łowicki)
 gromada Niedźwiada (powiat ropczycki) (dębicki/ropczycki)